Лити́цкая митропо́лия () — историческая митрополия Константинопольской православной церкви на территории Фракии с центром в Ортакёе (ныне Ивайловград, Болгария).

История 
Как епархия, она впервые упоминается как Летидзийская епископия () во время правления императора Льва VI Мудрого. До 1350 года епископия получила ранг митрополии. Архиерейская кафедра располагалась в Ли́тице (, ныне известна как крепость ) вплоть до её разрушения Кирдзалидами в 1790 году. Таким образом, престол был перенесён в Ортакёй, где процветал греческий элемент.

В 1821 году епископ Литицкий Софроний, который был членом тайной греческой организации Филики Этерия, сформировал революционный корпус мандрийцев и ортакёйцев, то есть греческих жителей Мандрицы и Ортакёя, которые, перейдя оккупированную турками часть Болгарии, объединились с войсками Александра Ипсиланти из Молдавии. После провала революции те, кто выжил, пересекли Балканский полуостров и добрались до Эпира, а оттуда до восставшей Румелии, где они сражались за свободу Греции. Мало кто из этих воинов вернулся.

В рамках усилий по защите греческой самобытности региона и его населения, а также по прекращению насилия со стороны болгар и 23 сентября 1907 года в монастыре Святых Константина и Елены в Ортакёе состоялась церемония приведения к присяге фракийских греческих бойцов с целью «освобождения» этого района, то есть присоединения его к Греческому королевству.

Ортакёй был взят болгарскими войсками во время Первой Балканской войны (30 сентября 1912 — 30 мая 1913). Болгары изгнали в 1912 году со своего места греческого митрополита Литицкого Никодима вместе со всеми греками во время гонений эллинизма Фракии в 1912—1913 годах, в связи с чем он стал последним митрополитом Литицким.

Митрополия номинально существовала до 22 февраля 1945 года, когда вместе с другими митрополиями Северной Фракии, была исключена из списка епархий Константинопольского патриархата, после признания последним Болгарского экзархата и уврачевания болгарского раскола.

Правящие архиереи 
источники

 неизвестный (упом. 1342, 1350, 1351)
 Феодосий (1652—1681)
 Палладий (1688—1689)
 неизвестный (упом. 1712)
 Мефодий (1721—1731)
 Анфим (?-1759)
 Афанасий (1759—1788)
 Игнатий (1788—1796)
 Григорий (1796—1811)
 Софроний (1811—1827)
 Иоанникий (1827—1853)
 Григорий (1853—1855)
 Иосиф (1855—1861)
 Игнатий (11 марта 1861 — 14 января 1892)
 Константин (Хадзиапостолу) (14 января 1892 — 30 апреля 1894)
 Василий (Папахристу) (3 мая 1894 — 27 сентября 1897)
 Никифор (Левандеридис) (27 сентября 1897 — 8 февраля 1907)
 Никодим (Неоклис) (25 февраля 1907 — 1 июня 1930)

Примечания 

Исторические епархии Константинопольской православной церкви